Niemczyn peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Niemczyn, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Niemczyn, un village de la voïvodie de Podlachie.